een andere naam voor een marinekorps
 Marine-infanterie (Rusland), het marinekorps van de Russische Federatie